La palabra hincha puede referirse a:
Hincha, seguidor fiel y apasionado de un equipo deportivo.
Hincha (Haití), ciudad y distrito de Haití.